Łyżwiarstwo figurowe na Zimowej Uniwersjadzie 2023 – jedna z dyscyplin rozgrywanych podczas zimowej uniwersjady w dniach 13–15 stycznia 2023 w hali Herb Brooks Arena w Lake Placid, w Stanach Zjednoczonych. Zawody odbędą się w trzech konkurencjach: solistów, solistek i par tanecznych.

Udział w tych zawodach mogli wziąć łyżwiarze urodzeni między 1 stycznia 1997 roku a 31 grudnia 2005, będący w trakcie studiów na uczelni wyższej (lub podobnej tego typu) lub maksymalnie rok po jej ukończeniu. Każdy kraj ma prawo zgłosić do zawodów nie więcej niż trzech reprezentantów w każdej konkurencji. W parach sportowych i tanecznych tylko jeden partner musi być obywatelem kraju który reprezentuje.

Terminarz

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2023
Zimowa Uniwersjada 2023
Uniwersjada